Heinrich Schäfer eller Heinrich Schaefer kan syfta på bland andra:

* Heinrich Schäfer (1794–1869), tysk historiker
 Heinrich Schäfer (1868–1957), tysk egyptolog